Формиа́т ка́лия (ка́лий муравьиноки́слый, химическая формула — HCOOK или KHCO2) — органическое соединение, калиевая соль муравьиной кислоты. 

В чистом виде, формиат калия — это белый мелкокристаллический порошок без запаха.

Химические свойства 
1. Нагревание формиата калия выше 360 °С приводит к образованию оксалата калия:

 

2. Формиат калия, как и другие формиаты, проявляет свойства восстановителя:
 Нагревание водных растворов в присутствии кислорода приводит к постепенному образованию карбоната калия:

Получение 
Существует множество лабораторных способов получения формиата калия:
 1. Взаимодействие гидроксида, карбоната или гидрокарбоната калия с муравьиной кислотой

 

 2. Омыление формамида гидроксидом калия:

 

 3. Кипячение водных растворов цианида калия:

 

 4. С помощью галоформной реакции:

 

 5. Взаимодействие гидрида калия с углекислым газом:

 

 6. Щелочной гидролиз метилформиата:

 

В промышленности соль получают взаимодействием водных растворов гидроксида калия с угарным газом при повышенном давлении и температуре:

 

Альтернативным является вариант взаимодействия сульфата калия и гидроксида кальция с угарным газом:

Применение 
Соединение широко используется в виде водного раствора в качестве жидкости для добуривания и реконструкции буровых скважин. В строительстве применяется как антиморозная присадка в бетон, добавка к штукатурке и плиточному клею. Служит хладоносителем (в виде раствора) для холодильных установок и компонентом антигололёдных реагентов. В пищевой промышленности применяется в качестве консерванта и заменителя соли.

Используется как добавка в противогололедные материалы для снижения воздействия на окружающую среду и на металлические части транспорта, искусственных сооружений объектов дорожного хозяйства (ингибитор коррозии).

Примечания 

калия
Соединения калия